WPS:

 WPS Office — офисный пакет, созданный китайским разработчиком программного обеспечения Kingsoft.
 WPS — формат документов Microsoft Word.
 Women's Professional Soccer — лига женского футбола в США.
 Wi-Fi Protected Setup — стандарт беспроводных домашних сетей.
 Wi-Fi Positioning System — система обнаружения координат от AlterGeo Skyhook Wireless.
 WebSphere Process Server — система автоматизации бизнес-процессов от IBM.